Vágó József (1877–1948) közgazdasági író
 Vágó József (1877–1947) építészmérnök
 Vágó József (1906–1945) válogatott labdarúgó
 Vágó József üzletember, a Sólyom Hungarian Airlines vezetője